De Amateurliga Hamburg 1957/58 was het dertiende voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

ASV Bergedorf 85 werd kampioen en SC Union Altona vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, enkel Bergedorf kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1957/58